Појам Леоне може да се односи на:

 Сијералеонски леоне
 Леоне (река)
 Сани Леоне, канадскам екс-порнографска глумица и индијска глумица
 Серђо Леоне, италијански филмски редитељ, сценариста и продуцент
 Леоне (Изернија)
 Леоне (Ријети)